

Informatique 
 l'abréviation LL peut être utilisée pour désigner les logiciels libres.
 ll est un alias courant de la commande POSIX ls -l.
 elle peut aussi désigner la logique linéaire.
 LL est aussi le type des grammaires reconnaissables de gauche à droite par une dérivation « left-most », en compilation (analyse LL).

Linguistique 
 Le digramme Ll.

Personnalités 
 Natalia LL (1937-2022), artiste contemporaine polonaise.

Sport 
 Dans le tableau d'un tournoi de tennis, LL signifie « Lucky loser » et désigne une personne qui a bénéficié d'un désistement après une défaite dans le tournoi de qualification.

Télécommunications 
 En télécommunications, l'abréviation LL peut être utilisée pour désigner les lignes louées.

Autres 
 La livre libanaise (également LBP) ;
 Léon & Lévy, une famille française des éditeurs-photographes et imprimeurs de 1864 - 1913